Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана (, офиц. ) — престижная награда Американской академии киноискусства, присуждаемая с 1937 года и вручаемая ежегодно. Номинантов премии (не более пяти) выдвигают путём тайного голосования по списку допущенных фильмов члены Академии, сами являющиеся актёрами и актрисами. Победитель определяется общим голосованием всех активных пожизненных членов Киноакадемии.

В 2023 году премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» удостоен Джонатан Ке Кван за исполнение роли Вэймонда Вонга в фильме «Всё везде и сразу».

История 
Премия в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» вручается с 1937 года, ранее актёры второго плана участвовали в конкурсе наравне с исполнителями главных ролей. Лайонел Берримор был признан лучшим актёром за исполнение второстепенной роли в фильме «Вольная душа» (1931), а Франшо Тоун был номинирован на премию, сыграв роль второго плана в фильме «Мятеж на „Баунти“» (1935).

До шестнадцатой церемонии победителям вручалась не статуэтка «Оскар», а табличка с уменьшенной копией статуэтки.

Первым лауреатом отдельной премии для актёров второго плана стал Уолтер Бреннан, получивший награду за роль в фильме «Приди и владей».

Победители и номинанты 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях в соответствии с Academy Awards Database, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация.

Победители каждого года указаны первыми в списке, отмечены знаком «★» и выделены полужирным шрифтом на золотом фоне. Слева от списка номинантов располагаются фотографии лауреатов. Имена остальных номинантов приведены в алфавитном порядке.

1937—1940

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актёр
! Фильм
! width="255px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>73-я (2001)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Бенисио дель Торо ||style="background:#EEDD82"| «Траффик» ||style="background:#EEDD82"|полицейский Хавьер Родригес|-
|• Джефф Бриджес || «Претендент» || президент Джексон Эванс
|-
|• Уиллем Дефо || «Тень вампира» || Макс Шрек
|-
|• Альберт Финни || «Эрин Брокович» || Эд Мэзри
|-
|• Хоакин Феникс || «Гладиатор» || Коммод
|-
| rowspan=5|<center>74-я (2002)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джим Бродбент ||style="background:#EEDD82"|«Айрис» ||style="background:#EEDD82"|Джон Бейли
|-
|• Итан Хоук || «Тренировочный день» || Джейк Хойт
|-
|• Бен Кингсли || «Сексуальная тварь» || Дон Логан
|-
|• Иэн Маккеллен || «Властелин колец: Братство Кольца» || Гэндальф
|-
|• Джон Войт || «Али» || Говард Коселл
|-
| rowspan=5|<center>75-я (2003)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Крис Купер ||style="background:#EEDD82"| «Адаптация» ||style="background:#EEDD82"| Джон Ларош|-
|• Эд Харрис || «Часы» || Ричард Браун
|-
|• Пол Ньюман || «Проклятый путь» || Джон Руни
|-
|• Джон Кристофер Райли || «Чикаго» || Эмос Харт
|-
|• Кристофер Уокен || «Поймай меня, если сможешь» || Фрэнк Эбигнейл-старший
|-
| rowspan=5|<center>76-я (2004)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Тим Роббинс ||style="background:#EEDD82"|«Таинственная река» ||style="background:#EEDD82"|Дейв Бойл
|-
|• Алек Болдуин || «Тормоз» || Шелли Кэплоу
|-
|• Бенисио дель Торо || «21 грамм» || Джек Джордан
|-
|• Джимон Хонсу || «В Америке» || Матео Куамей
|-
|• Кэн Ватанабэ || «Последний самурай» || Кацумото
|-
| rowspan=5|<center>77-я (2005)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Морган Фримен ||style="background:#EEDD82"|«Малышка на миллион» ||style="background:#EEDD82"| Эдди Дюприс|-
|• Алан Алда || «Авиатор» || Ральф Оуэн Брюстер
|-
|• Томас Хейден Чёрч ||«На обочине» || Джек Коул
|-
|• Джейми Фокс || «Соучастник» || Макс Дюрошер
|-
|• Клайв Оуэн || «Близость» ||Ларри Грей
|-
| rowspan=5|<center>78-я (2006)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джордж Клуни ||style="background:#EEDD82"| «Сириана» ||style="background:#EEDD82"|Боб Барнс
|-
|• Мэтт Диллон || «Столкновение» || Джон Райан
|-
|• Пол Джаматти || «Нокдаун» || Джо Гулд
|-
|• Джейк Джилленхол || «Горбатая гора» || Джек Твист
|-
|• Уильям Хёрт || «Оправданная жестокость» || Ричи Кьюсак
|-
| rowspan=5|<center>79-я (2007)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Алан Аркин ||style="background:#EEDD82"| «Маленькая мисс Счастье» ||style="background:#EEDD82"| Эдвин Хувер|-
|• Джеки Эрл Хейли || «Как малые дети» || Ронни Макгорви
|-
|• Джимон Хонсу || «Кровавый алмаз» || Соломон Ванди
|-
|• Эдди Мёрфи || «Девушки мечты» || Джеймс Эрли
|-
|• Марк Уолберг || «Отступники» || Шон Дигнам
|-
| rowspan=5|<center>80-я (2008)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Хавьер Бардем ||style="background:#EEDD82"| «Старикам тут не место» ||style="background:#EEDD82"| Антон Чигур
|-
|• Кейси Аффлек || «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» || Роберт Форд
|-
|• Филип Сеймур Хоффман || «Война Чарли Уилсона» || Гаст Авракотос
|-
|• Хэл Холбрук || «В диких условиях» || Рон Франц
|-
|• Том Уилкинсон || «Майкл Клейтон» || Артур Эденс
|-
| rowspan=5|<center>81-я (2009)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Хит Леджер ||style="background:#EEDD82"| «Тёмный рыцарь» ||style="background:#EEDD82"| Джокер
|-
|• Джош Бролин || «Харви Милк» || Дэн Уайт
|-
|• Роберт Дауни-младший || «Солдаты неудачи» || Кирк Лазерус
|-
|• Филип Сеймур Хоффман || «Сомнение» || отец Брендан Флинн
|-
|• Майкл Шеннон || «Дорога перемен» || Джон Гивингс
|-
| rowspan=5|<center>82-я (2010)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Кристоф Вальц ||style="background:#EEDD82"| «Бесславные ублюдки» ||style="background:#EEDD82"| штандартенфюрер СС Ганс Ланда|-
|• Мэтт Деймон || «Непокорённый» || Франсуа Пьенаар
|-
|• Вуди Харрельсон || «Посланник» || капитан Тони Стоун
|-
|• Кристофер Пламмер || «Последнее воскресение» || граф Лев Толстой
|-
|• Стэнли Туччи || «Милые кости» || Джордж Харви
|}

 2011—2020 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актёр
! Фильм
! width="255px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>83-я (2011)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Кристиан Бейл ||style="background:#EEDD82"| «Боец» ||style="background:#EEDD82"| Дикки Эклунд
|-
|• Джеффри Раш ||  «Король говорит!» || Лайонел Лог
|-
|• Джереми Реннер || «Город воров» || Джеймс «Джем» Кафлин
|-
|• Марк Руффало || «Детки в порядке» || Пол Хэтфилд
|-
|• Джон Хоукс || «Зимняя кость» || Тирдроп Долли
|-
| rowspan=5|<center>84-я (2012)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Кристофер Пламмер ||style="background:#EEDD82"| «Начинающие» ||style="background:#EEDD82"| Хэл|-
|• Кеннет Брана || «7 дней и ночей с Мэрилин» || Лоренс Оливье
|-
|• Джона Хилл || «Человек, который изменил всё» || Питер Бренд
|-
|• Макс фон Сюдов || «Жутко громко и запредельно близко» || Томас Шелл-старший
|-
|• Ник Нолти || «Воин» || Пэдди Конлон
|-
| rowspan=5|<center>85-я (2013)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Кристоф Вальц ||style="background:#EEDD82"|«Джанго освобождённый» ||style="background:#EEDD82"| доктор Кинг Шульц
|-
|• Алан Аркин || «Операция „Арго“» || продюсер Лестер Сигел
|-
|• Роберт Де Ниро || «Мой парень — псих» || Пэт Солитано-старший
|-
|• Филип Сеймур Хоффман || «Мастер» || Ланкастер Додд
|-
|• Томми Ли Джонс || «Линкольн» || Тадеуш Стивенс
|-
| rowspan=5|<center>86-я (2014)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джаред Лето ||style="background:#EEDD82"|«Далласский клуб покупателей» ||style="background:#EEDD82"| Рэйон
|-
|• Бархад Абди ||«Капитан Филлипс» ||Абдували Мусэ
|-
|• Брэдли Купер ||«Афера по-американски» ||Ричи Димацо
|-
|• Майкл Фассбендер ||«12 лет рабства» ||Эдвин Эппс
|-
|• Джона Хилл ||«Волк с Уолл-стрит» ||Донни Азофф
|-
| rowspan=5|<center>87-я (2015)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Дж. К. Симмонс ||style="background:#EEDD82"|«Одержимость» ||style="background:#EEDD82"|Теренс Флетчер
|-
|• Роберт Дюваль ||«Судья» ||судья Джозеф Палмер
|-
|• Итан Хоук ||«Отрочество» ||Мейсон Эванс-старший
|-
|• Эдвард Нортон ||«Бёрдмэн» ||Майк Шайнер
|-
|• Марк Руффало ||«Охотник на лис» ||Дейв Шульц
|-
| rowspan=5|<center>88-я (2016)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Марк Райлэнс ||style="background:#EEDD82"|«Шпионский мост» ||style="background:#EEDD82"|Рудольф Абель
|-
|• Кристиан Бейл ||«Игра на понижение» ||Майкл Бьюрри
|-
|• Том Харди ||«Выживший» ||Джон Фицджеральд
|-
|• Марк Руффало ||«В центре внимания» ||Майкл Резендес
|-
|• Сильвестр Сталлоне ||«Крид: Наследие Рокки» ||Рокки Бальбоа
|-
| rowspan=5|<center>89-я (2017)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Махершала Али ||style="background:#EEDD82"|«Лунный свет» ||style="background:#EEDD82"|Хуан
|-
|• Джефф Бриджес ||«Любой ценой» ||техасский рейнджер Маркус Гамильтон
|-
|• Лукас Хеджес ||«Манчестер у моря» ||Патрик Чандлер
|-
|• Дев Патель ||«Лев» ||Сару Брайерли
|-
|• Майкл Шеннон ||«Под покровом ночи» ||детектив Бобби Андес
|-
| rowspan=5|<center>90-я (2018)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Сэм Рокуэлл ||style="background:#EEDD82"|«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» ||style="background:#EEDD82"|Джейсон Диксон
|-
|• Уиллем Дефо ||«Проект „Флорида“» ||Бобби Хикс
|-
|• Вуди Харрельсон ||«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» ||шериф Билл Уиллоуби
|-
|• Ричард Дженкинс ||«Форма воды» ||Джайлс
|-
|• Кристофер Пламмер ||«Все деньги мира» || Дж. Пол Гетти
|-
| rowspan=5|<center>91-я (2019)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Махершала Али ||style="background:#EEDD82"|«Зелёная книга» ||style="background:#EEDD82"|Дон Ширли
|-
|• Адам Драйвер ||«Чёрный клановец» ||Флип Циммерман
|-
|• Сэм Эллиотт ||«Звезда родилась» ||Бобби Мэйн
|-
|• Ричард Э. Грант ||«Сможете ли вы меня простить?» ||Джек Хок
|-
|• Сэм Рокуэлл ||«Власть» ||Джордж Буш-мл.
|-
| rowspan=5|<center>92-я (2020)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Брэд Питт ||style="background:#EEDD82"|«Однажды в Голливуде» ||style="background:#EEDD82"|Клифф Бут
|-
|• Том Хэнкс ||«Прекрасный день по соседству» ||Фред Роджерс
|-
|• Энтони Хопкинс ||«Два Папы» ||Бенедикт XVI
|-
|• Аль Пачино ||«Ирландец» ||Джимми Хоффа
|-
|• Джо Пеши ||«Ирландец» ||Рассел Буфалино
|-
|}

 2021—2030 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="180px"|Актёр
! Фильм
! width="255px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>93-я (2021)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Дэниел Калуя ||style="background:#EEDD82"|«Иуда и чёрный мессия» ||style="background:#EEDD82"|Фрэд Хэмптон
|-
|• Саша Барон Коэн ||«Суд над чикагской семёркой» ||Эбби Хоффман
|-
|• Лесли Одом-младший ||«Одна ночь в Майами» ||Сэм Кук
|-
|• Пол Рейси ||«Звук металла» ||Джо
|-
|• Лакит Стэнфилд ||«Иуда и чёрный мессия» ||Уильям О’Нил
|-
| rowspan=5|<center>94-я (2022)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Трой Коцур ||style="background:#EEDD82"| «CODA: Ребёнок глухих родителей» ||style="background:#EEDD82"|Фрэнк Росси
|-
|• Джесси Племонс ||«Власть пса» ||Джордж Бербэнк
|-
|• Дж. К. Симмонс ||«Быть Рикардо» ||Уильям Фроули
|-
|• Коди Смит-Макфи ||«Власть пса» ||Питер Гордон
|-
|• Киаран Хайндс ||«Белфаст» ||дедушка Бадди
|-
| rowspan=5|<center>95-я (2023)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джонатан Ке Кван ||style="background:#EEDD82"| «Всё везде и сразу» ||style="background:#EEDD82"|Вэймонд Вонг
|-
|• Брендан Глисон ||«Банши Инишерина» ||Колм Доэрти
|-
|• Брайан Тайри Генри ||«Мост на озере» ||Джеймс Окойн
|-
|• Джадд Хирш ||«Фабельманы» ||Борис Подгорный
|-
|• Барри Кеоган ||«Банши Инишерина» ||Доминик Кирни
|-
|}

Рекорды и достижения

Многократные лауреаты 
Единственным трёхкратным обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана является Уолтер Бреннан, награждённый в 1937, 1939 и 1941 годах.

Двукратные обладатели «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана (здесь и далее указаны годы проведения церемонии):
 Энтони Куинн (1953, 1957)
 Питер Устинов (1961, 1965)
 Мелвин Дуглас (1964, 1980)
 Джейсон Робардс (1977, 1978)
 Майкл Кейн (1987, 2000)
 Кристоф Вальц (2010, 2013)
 Махершала Али (2017, 2019)

Многократные номинанты 
Уолтер Бреннан, Клод Рейнс, Артур Кеннеди, Джефф Бриджес, Роберт Дюваль и Аль Пачино являются самыми номинированными актёрами в данной категории (по 4 номинации)..

В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед.

Обладатели «Оскара» за главную роль и роль второго плана 
Шесть человек, получившие «Оскар» за роль второго плана, были также признаны лучшими актёрами за исполнение главной роли:
 Джин Хэкмен (1972)
 Джек Леммон (1974)
 Джек Николсон (1976, 1998)
 Роберт Де Ниро (1981)
 Кевин Спейси (2000)
 Дензел Вашингтон (2002)

Двойные номинанты 
Три актёра были номинированы на «Оскар» за главную роль и роль второго плана в один год:
 Барри Фицджеральд (1945) — номинирован за одну и ту же роль.
 Аль Пачино (1993)
 Джейми Фокс (2005)

Другие достижения 
Три фильма имеют наибольшее количество номинаций на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана:
 «В порту» (1955) — 3 номинации
 «Крёстный отец» (1973) — 3 номинации
 «Крёстный отец 2» (1975) — 3 номинации

Самый старый лауреат:
 Кристофер Пламмер (2012) — 82 года

Самый старый номинант:
 Кристофер Пламмер (2018) — 88 лет

Самый молодой лауреат:
 Тимоти Хаттон (1981) — 20 лет

Самый молодой номинант:
 Джастин Генри (1980) — 8 лет

Два актёра получили статуэтки за исполнение одного и того же персонажа (дона Вито Корлеоне) в разных фильмах: Марлон Брандо в «Крёстном отце» и Роберт Де Ниро в его продолжении.

В 1983 году Луис Госсетт-младший стал первым чернокожим актёром-лауреатом премии «Оскар» в категории «лучшая мужская роль второго плана» — за фильм «Офицер и джентльмен». Первым чернокожим номинантом в данной категории был Руперт Кросс, выдвигавшийся в 1970 году за роль в фильме «Воры».

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
 Список рекордов «Оскара»

Примечания

Ссылки 

 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» в категории «лучший актёр второго плана» в базе данных американской киноакадемии

Мужская роль второго плана
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам